Palatul Poștei este una dintre clădirile reprezentative pentru municipiul Cluj-Napoca (str.Regele Ferdinand nr.33).

Vezi și 
 Lista locurilor în Cluj-Napoca

Clădiri și structuri din Cluj-Napoca
Palate din Cluj-Napoca
Sistem poștal